Metilimidazol se može odnositi na:

 1-Metilimidazol
 2-Metilimidazol
 4-Metilimidazol